Příjmení Josephy má více nositelů:

 Anton Josephy (1793–1839),  magistrátní, kriminální a hrdelní rada
 Karel Josephy (1895–1968), ředitel tabákové továrny
 Michal Josephy (* 1977), český antropolog, cestovatel a dobrodruh, novinář a spisovatel, fotograf a vysokoškolský pedagog